The Royal Hunt of the Sun est le titre de deux œuvres :
 , une pièce de théâtre de Peter Shaffer.
 The Royal Hunt of the Sun, un film américano-britannique sorti en 1969 et librement inspiré de la pièce de Shaffer.